Переможець кубка світу з біатлону 2012–13 у загальному заліку серед жінок визначається за результатами 26 гонок, що відбудуться впродовж 9 етапів кубка світу й чемпіонату світу. Переможця буде нагороджено Великим кришталевим глобусом. Торішній володар трофею — Магдалена Нойнер із Німеччини завершила спортивну кар'єру.

Гонки

Поточна таблиця

Виноски  

Кубок світу з біатлону 2012-13
2012 у біатлоні
2013 у біатлоні